Adamantinom steht für:
 einen gutartigen Tumor im Kiefer, siehe Ameloblastom
 Adamantinom (Knochen), ein seltener, langsam wachsender maligner Knochentumor